Obří slalom mužů na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v neděli 18. února 2018 jako předposlední mužský závod v alpském lyžování jihokorejské olympiády na sjezdovce lyžařského střediska Jongpchjong v okrese Pchjongčchang. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.15 hodin místního času a start druhého kola pak ve 13.45 hodin. Do závodu nastoupilo 109 závodníků ze 68 zemí.    

Obhájcem zlata byl americký trojnásobný mistr světa z obřího slalomu Ted Ligety, který dojel na děleném patnáctém místě.

Medailisté 
Olympijským vítězem se stal 28letý Rakušan Marcel Hirscher, jenž v Pchjongčchangu vyhrál po supekombinaci druhý závod a získal třetí olympijskou medaili. Šestinásobný vítěz v řadě celkové klasifikace Světového poháru tak navázal na titul v obřím slalomu z Mistrovství světa 2017 ve Svatém Mořici a na stříbrné medaile ze dvou předchozích světových šampionátů 2015 a 2013. 

Stříbrný kov si odvezl 23letý Nor Henrik Kristoffersen, kterému druhé místo zajistila nejrychlejší jízda ve druhém kole, když po prvním uzavíral první desítku. K slalomářskému bronzu ze Soči 2014 tak přidal druhou medaili zpod pěti kruhů.  Na bronzové příčce dojel 26letý Francouz Alexis Pinturault, s minimální ztrátou čtyř setin sekundy na stříbro. Po druhém místě v pchjongčchangské superkombinaci vybojoval druhý kov na XXIII. zimních hrách a třetí v kariéře.

Výsledky

Reference 

Obří slalom mužů